Šlapák může být:

 velký buben v bicí soupravě, na který se hraje nohou
 nedovolený zákrok (faul) ve fotbale – šlápnutí na soupeře
 plochý kámen mělce vystupující z trávníku (štěrku, vodní hladiny) – součást cestičky v zahradě ap.
 lidový tanec

příjmení osob
 Ivo Šlapák, český lékař a vysokoškolský pedagog
 Martin Šlapák, český fotbalista
 Václav Šlapák, československý komunistický politik, poslanec ČNR

Rozcestníky - příjmení